Dans la mythologie grecque, Linos peut désigner :
 Linos fils de Calliope, tué à coup de lyre par Héraclès qu'il avait réprimandé ;
 Linos fils d'Uranie, tué par Apollon qu'il avait défié au chant ;
 Linos fils de Psamathé, exposé par sa mère à sa naissance.